Rinck von Starck ist der Name von:

 Adalbert Rinck von Starck (1865–1916), Kreisrat des Kreises Erbach im Großherzogtum Hessen
 Julius Rinck von Starck (1825–1910), Ministerpräsident des Großherzogtums Hessen
 Karl Rinck von Starck (1796–1875), Beamter und Abgeordneter im Großherzogtum Hessen